Les sœurs de la Providence de Sées est une congrégation religieuse enseignante et hospitalière de droit diocésain qui fusionne en 2015 avec les sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir.

Historique

La congrégation est fondée en 1704 à Goulet par Julien Lefebvre (1661-1733), curé de Goulet, et Marguerite Guérin, pour l'instruction des filles et le soin des malades. Elle est reconnue canoniquement le . La maison-mère est transférée à Sées en 1720. En 1921, la congrégation absorbe les dames de Marie de Longny-au-Perche. 

La congrégation fusionne en 2015 avec les sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir (Sarthe), qui s'est elle-même rapprochée antérieurement des Sœurs de l'instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) et des Sœurs de la Providence de Saint André de Peltre (Moselle).

Le titre d'existence de la congrégation est abrogé le .

Références

Congrégation catholique féminine